Канадская государственная служба кинематографии, или Канадское национальное управление кинематографии (), — продюсерская и дистрибьютерская организация, поддерживающая развитие кинематографа Канады.

Согласно определению, выдвинутому в 2000 году, «магистральной задачей NFB является создание и распространение аудио-визуальных произведений, которые затрагивают темы, интересующие канадскую аудиторию и международные рынки, а также способствуют обсуждению и полемике на эти темы; произведений, которые исследует творческий потенциал аудио-визуальных медиа и заслуживают национальное и международное признание своим качеством, актуальностью и новаторством».

Создана в 1939 году в Оттаве, с 1956 штаб-квартира организации расположена в Монреале, округ Сен-Лоран.
С вступлением Н.Макларена в 1941, NFB начала уделять внимание поддержке анимационного творчества.

Примечания

Ссылки 
 

Кинематограф Канады
Появились в 1939 году в Канаде